Yeşim significa jade, i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Yeşim inclouen:

 Yeşim Ağaoğlu - artista turca
 Yeşim Bostan - esportista turca
 Yeşim Ustaoğlu - guionista i directora de cinema turca